Belfast South steht für:

 Belfast South (Wahlkreis, Nordirland), einen Wahlkreis für das Parliament of Northern Ireland
 Belfast South (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), einen Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 Belfast South (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus